

Wydarzenia 
 Hallutusz-Inszuszinak doszedł do władzy

Zdarzenia astronomiczne 
 27 marca: zaćmienie Słońca
 25 kwietnia: zaćmienie Słońca
 19 października: zaćmienie Słońca

Przypisy 

XIII wiek p.n.e.